DFU steht für
 Deutsche Friedens-Union 
 Deutschsprachiger Fachunterricht in Schulen im nicht-deutschsprachigen Ausland
 Device Firmware Upgrade, benutzerfreundliche In-System-Programmierung 

Abkürzung